Пушка́рь:

 Пушкари — люди, обслуживающие пушки, артиллеристы.

Фамилия 
 Пушкарь, Борис Николаевич (в монашестве Вениамин; род. 1938) — епископ Русской православной церкви; митрополит Владивостокский и Приморский.
 Пушкарь, Виталий Алексеевич (род. 1987) — украинский раллийный гонщик, вице-чемпион Украины, чемпион Европы по версии ERC Production Cup.
 Пушкарь, Дмитрий Юрьевич (род. 1963) — российский уролог, заслуженный врач РФ (2005), заслуженный деятель науки РФ (2014), академик РАН (2019).
 Пушкарь, Мартын Иванович (?—1658) — запорожский казак, полковник, сподвижник Богдана Хмельницкого.
 Пушкарь, Николай Никитович (1919—1993) — белорусский художник-керамист, заслуженный деятель искусств БССР.
 Пушкарь, Николай Сидорович (1930—1995) — советский и украинский криобиолог, член-корреспондент АН СССР (1978).

См. также 
 Пушкари (значения) — название ряда населённых пунктов.
 Пушкар (значения) (индийский город-центр паломничества, озеро, имя и т. д.).
  — персонаж индийской мифологии.